Феоха́рис () — имя собственное, распространено как в виде имени, так и фамилии. Известные носители:

 Феохарис, Феохарис (в монашестве Филофей; род. 1977) — епископ Элладской православной церкви.
  (род. 1970) — греческий политик.